Osoby:
 Angelina Beloff – rosyjska malarka
 John Beloff – brytyjski psycholog

Zobacz też:
 Belov
 Below